San Antonio Zaragoza ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San Antonio Zaragoza (Chiapas)
 San Antonio Zaragoza (Hidalgo)
 San Antonio Zaragoza (Oaxaca)